Dream Island (en français ) est le nom de plusieurs îles :

 Dream Island, île canadienne située dans la province de l'Ontario ;
 Dream Island, île américaine située dans le comté de Lake, dans l'État du Montana ;
 Dream Island, île australienne située dans l'État du Queensland ;
 Dream Island, île de l'Antarctique située dans l'archipel Palmer, dans le nord de la terre de Graham.

Dream Island, un parc d'attractions situé à Moscou